William Windham (1717-1761), explorateur britannique
 William Windham (1750-1810), homme politique britannique